Balej může být:

 místopisný název:
 Balej (Rusko) – ruské město v Zabajkalském kraji
 Balej (Bulharsko) – vesnice v Bulharsku, část obštiny Bregovo

 příjmení osob:
 Jozef Balej (* 1982) – slovenský lední hokejista
 Jan Balej (* 1958) – český režisér loutkových filmů
 Vilém Balej (* 1976) – český malíř
 Virko Petrovyč Balej (Baley) (* 1938) – ukrajinsko-americký skladatel, dirigent a klavírista

Rozcestníky - místopisné jméno
Rozcestníky - příjmení